Volleybal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1996 te Atlanta. Op het programma stonden twee disciplines, met elk twee onderdelen.

Volleybal (Zaal)

Mannen 
De twaalf deelnemende landen waren verdeeld over twee groepen:
 Groep A: Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Cuba, Polen en Verenigde Staten.
 Groep B: Italië, Joegoslavië, Nederland, Rusland, Tunesië en Zuid-Korea.

Voorronde

Groep A

Groep B

Kwartfinales

Plaatsingsronde

5e t/m 8e plaats

7e en 8e plaats

5e en 6e plaats

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Vrouwen 
De twaalf deelnemende landen waren verdeeld over twee groepen.
 Groep A: China, Japan, Nederland, Oekraïne, Verenigde Staten en Zuid-Korea.
 Groep B: Brazilië, Canada, Cuba, Duitsland, Peru en Rusland.

Voorronde

Groep A

Groep B

Kwartfinales

Plaatsingsronde

5e t/m 8e plaats

7e en 8e plaats

5e en 6e plaats

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Medailles

Beach

Zaal

Medaillespiegel

Externe link 
 Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1996 (Engels)